De verkiezing van de Belgische Gouden Schoen 2003 werd op 13 januari 2004 gehouden in het concertgebouw van Brugge. De winnaar van deze voetbalprijs was Aruna Dindane, met een score van 494 punten. Het gala werd uitgezonden door VTM en gepresenteerd door Bart Raes en Birgit Van Mol.

De prijsuitreiking
Aruna Dindane werd als een van de grote favorieten beschouwd voor de 50e Gouden Schoen. Club Brugge had de titel gewonnen in 2003, maar het waren vooral Anderlecht-spelers die op voorhand als kanshebbers genoemd werden. Ook de 17-jarige Vincent Kompany behoorde tot de favorieten. De jonge Belg werd uiteindelijk vijfde.

Aruna won de Gouden Schoen met een recordvoorsprong van 378 punten. Dat record zou een jaar later verbroken worden door ploegmaat Kompany. De Ivoriaanse aanvaller van Anderlecht mocht de trofee samen met zijn echtgenote in ontvangst nemen. Hij was de 17e speler van Anderlecht die de Gouden Schoen won en pas de eerste Afrikaan.

Platina Elf
In de marge van de verkiezing werd ook de Platina Elf gekozen: het beste elftal van gewezen Gouden Schoen winnaars. Jean-Marie Pfaff werd verkozen tot beste doelman. Erwin Vandendaele, Lei Clijsters en Erik Gerets mogen zich de beste verdedigers noemen. Pär Zetterberg, Enzo Scifo en Wilfried Van Moer zijn de middenvelders. Rik Coppens, Paul Van Himst, Jan Ceulemans en Marc Degryse lopen in de spits van het beste elftal in 50 jaar Gouden Schoen. Wijlen Guy Thys is coach van de Platina Elf.

Uitslag

Belgische Gouden Schoen
Voetbal in 2003